Ático (arquitetura)

Geografia 
Ática — região grega
Atico (distrito) — no Peru

História 
Tito Pompónio Ático (ca. 110–32 a.C.) — cavaleiro romano, amigo e confidente de Cícero
Ático (filósofo) (140–185 d.C.) — líder do platonismo em Atenas
Ático Eusébio da Rocha (1882–1950) — arcebispo católico brasileiro

Outros 
 Ática (editora)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história